— блюдо японской кухни, представляющее собой суп с рисовыми лепёшками моти. В Японии считается новогодним блюдом. Дополнительными ингредиентами могут служить различные овощи, рыба, курица, зелень и так далее. В плане конкретных ингредиентов блюдо имеет множество региональных различий.

Считается, что первоначально дзони было блюдом полевой кухни самураев, которое готовилось из рисовых лепёшек, овощей и сушёных продуктов в военных лагерях. Впоследствии оно перестало быть едой исключительно самураев, став блюдом, распространённым среди всех людей. Традиция есть дзони на Новый год предположительно ведёт своё начало от периода Муромати, когда его готовили для поднесения богам.

Примечания 

Японские супы и тушёные блюда